De Supercopa de España 2022/23 is de 39ste editie van de Spaanse supercup en de vierde editie met vier deelnemers. De drie wedstrijden worden tussen 11 en 15 januari 2023 gespeeld in het Koning Fahdstadion te Riyad. FC Barcelona won voor een veertiende keer de Supercopa door in de finale van titelverdediger Real Madrid te winnen. In de halve finales werden Real Betis en Valencia CF uitgeschakeld met een strafschoppenserie.

Deelnemende teams 
Aan het toernooi namen de winnaars en de runner-ups van de competitie en het bekertoernooi van het afgelopen seizoen deel.

Schema

Wedstrijden

Halve finales

Finale

Zie ook 
 Primera División 2022/23
 Copa del Rey 2022/23

Spanje
2022/23
Voetbal in Saoedi-Arabië
Sport in Riyad
Real Madrid
Real Betis
FC Barcelona
Valencia CF